Влади́мир Нау́менко:
 Науменко, Владимир Александрович — доктор медицинских наук.
 Науменко, Владимир Васильевич (род. 1956) — советский футболист.
 Науменко, Владимир Васильевич (1928—2014) — токарь, Герой Социалистического Труда.
 Науменко, Владимир Павлович (1852—1919) — украинский педагог, учёный-филолог, журналист и общественный деятель.